Tambakromo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tambakromo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,47, long 111,52), 
 Desa Tambakromo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,50, long 111,43), 
 Desa Tambakromo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Kelurahan Tambakromo, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Tambakromo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,11, long 111,69), 

Robotskapade Indonesienförgreningar